Пизани может относиться к:

 Пизани (коммуна) — коммуна во Франции
 Пизани (род)
 Пизани, Витторе (1899—1990) — итальянский лингвист
 Пизани, Витторио (1324—1380) — венецианский адмирал
 Ферри-Пизани, Пьер (1901—1963) — французский профсоюзный деятель.